Bruch puede referirse a:

Bruch, municipio situado en Renania-Palatinado.

Bruch es el nombre alemán de las poblaciones checas de  Lom u Blatné y Lom u Mostu.

El Bruch, municipio situado en la provincia de Barcelona y en el que tuvo lugar la batalla del Bruch, donde surgió la leyenda del Tambor del Bruch.

Bruch, comuna situada en Lot y Garona.

Personas 
 Carl Friedrich Bruch, ornitólogo alemán.
 Karl Wilhelm Ludwig Bruch, anatomista alemán.
 Margarete Bruch, escritora alemana.
 Max Bruch, compositor alemán.
 Philipp Bruch, briólogo  alemán.
 Walter Bruch, ingeniero alemán.
 Tupac Bruch

Varios
 el nombre común de la planta Erica multiflora
 la película Bruc, el desafío'''''